Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–1.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1977